Tolva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tolba / Tolva, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Tolva (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar